Enrique XXVII, Príncipe de Reuss (línea menor) (; 10 de noviembre de 1858 - 21 de noviembre de 1928) fue el último príncipe reinante de Reuss (línea menor) desde 1913 hasta 1918. Entonces se convirtió en Jefe de la Casa de Reuss (línea menor) desde 1918 hasta 1928.

Primeros años 
Heinrich XXVII nació en Gera, Reuss (línea menor), siendo el mayor de los hijos de Enrique XIV, Príncipe de Reuss (línea menor),  (hijo a su vez de Enrique LXVII, príncipe de Reuss [línea menor], y la princesa Adelaida de Reuss-Ebersdorf) y su esposa, la Duquesa Inés de Wurtemberg (1835-1886), (hija del Duque Eugenio de Wurtemberg y la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg).

Príncipe de Reuss (línea menor) 
A la muerte de su padre el 29 de marzo de 1913 heredó el trono del principado, así como continuó la regencia sobre Reuss (línea mayor), debido a la discapacidad física y mental del príncipe Enrique XXIV debido a un accidente en la infancia.

El príncipe Enrique XXVII abdicó en 1918 después de la Revolución alemana de 1918-1919, cuando todas las monarquías alemanas fueron abolidas.

Después de la muerte de Enrique XXIV, príncipe de Reuss (línea mayor) en 1927, los títulos pasaron a Enrique XXVII que se convirtió en Príncipe de Reuss.

Matrimonio 

Enrique XXVII se casó el 11 de noviembre de 1884 en Langenburg con la princesa Elisa de Hohenlohe-Langenburg (1864-1929), hija mayor del príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg, y su esposa la princesa Leopoldina de Baden.

Tuvieron cinco hijos:
 Princesa Victoria Feodora Reuss (21 de abril de 1889 - 18 de diciembre de 1918), casada en 1917 con el Duque Adolfo Federico de Mecklemburgo-Schwerin, tuvieron descendencia.
 Princesa Luisa Reuss (17 de julio de 1890 - 12 de agosto de 1951), soltera.
 Príncipe Enrique XL Reuss (17 de septiembre de 1891 - 4 de noviembre de 1891)
 Príncipe Enrique XLIII Reuss (25 de julio de 1893 - 13 de mayo de 1912), murió en la juventud.
 Príncipe Heredero Enrique XLV de Reuss (línea menor) (13 de mayo de 1895 - 1945), soltero.

Títulos y estilos 
10 de noviembre de 1858 - 29 de marzo de 1913: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique XXVII de Reuss-Schleiz
29 de marzo de 1913 - 13 de octubre de 1927: Su Alteza Serenísima  El Príncipe de Reuss (línea menor)
13 de octubre de 1927 - 21 de noviembre de 1928: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Reuss

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XIV, Fürst Reuss zu Schleiz
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 221,223
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956

Enlaces externos 

Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Reuss
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Nacidos en Gera
Regentes de Alemania